Adolf I van Anhalt
Adolf II van Anhalt